Bulldogg eller Bulldog kan syfta på:

 Bulldogg (hundrastyp) – en hundrastyp
 Bulldogg (TV-program) – ett hundprogram i Barnkanalen
 Bulldoggsmyror – ett myrsläkte
 Bristol Bulldog – ett brittiskt jaktflygplan (1927)
 Scottish Aviation Bulldog – ett brittiskt skolflygplan
 Bulldogform – utformning av en busskaross eller lastbil med platt front